Ika, naselje u sastavu Opatije u Primorsko-goranskoj županiji
Informativna katolička agencija (IKA), informativna agencija čiji je osnivač Hrvatska biskupska konferencija
Ika (Arhuaco), pleme Arhuaco Indijanaca iz Kolumbije.
Ika (waicurian) (Ica), pleme Guaycuran Indijanaca s poluotoka California, Meksiko